W powiecie buskim:

 gromada Stopnica (1954–61) – od 1961 gromada Stopnica I 
 gromada Stopnica I (Pierwsza) (1961–68) – do 1961 gromada Stopnica, od 1969 gromada Stopnica 
 gromada Stopnica II (Druga) (1961–68) – do 1961 gromada Białoborze, w 1969 włączona do gromady Stopnica I
 gromada Stopnica (1969-72) – do 1968 gromada Stopnica I